Jorge Castelblanco ist der Name folgender Personen:

* Jorge Castelblanco (Leichtathlet) (* 1987), panamaischer Langstreckenläufer
 Jorge Castelblanco (Radsportler) (* 1988), panamaischer Radrennfahrer